Kellner kan som auktorsförkortning betyda:

 Alexander Wilhelm Armin Kellner
 Alexander Kellner

Robotskapade auktorsförkortningar